Nikon D4s — 16.2-мегапиксельная профессиональная полнокадровая цифровая зеркальная камера производства Nikon.
В настоящее время Nikon D4s заменена на Nikon D5.

Ключевые особенности 
 16.2-мегапиксельная КМОП матрица формата FX
 Чувствительность ISO 100-25600 (с расширением до ISO 50-409600)
 Съёмка со скоростью 11 кадров в секунду и автофокусировкой
 Съёмка в формате sRAW
 Процессор Expeed 4
 Съёмка видео стандарта Full HD (1080p) с частотой кадров 50p/60p
 51-точечная система автофокуса Multi-CAM 3500FX
 Порт Gigabit 100/1000TX Ethernet
 3020 кадров без подзарядки (CIPA)

Интерфейсы 
 Башмак для принадлежностей ISO 518
 Синхроконтакт вспышки
 10-контактный разъём дистанционного управления
 Разъём для внешних устройств
 Разъём USB
 Разъём для наушников
 Разъём для внешнего микрофона
 Разъём HDMI
 Разъём для Ethernet

Комплект поставки 
 Цифровая фотокамера D4S
 Защитная крышка BF-1B
 Крышка башмака для принадлежностей BS-2
 Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL18a с защитной крышкой
 Зарядное устройство MH-26a
 Зажим USB-кабеля
 Зажим HDMI-кабеля
 Крышка UF-2 разъёма для кабеля со стерео мини-штекером
 USB-кабель UC-E15
 Ремень AN-DC11
 Гарантийный талон
 Руководство пользователя
 Руководство по сети
 Компакт-диск с установочным пакетом ViewNX 2

Примечания 

Цифрозеркальные фотоаппараты Nikon
Системные камеры
Цифровые фотоаппараты с полнокадровой матрицей
Фотоаппараты, появившиеся в 2014 году